Кулина је насеље у Србији у општини Алексинац у Нишавском округу. Према попису из 2002. било је 731 становника (према попису из 1991. било је 764 становника).

Демографија 
У насељу Кулина живи 368 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 25,9 година (24,3 код мушкараца и 27,7 код жена). У насељу има 81 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,69.

Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Алексинцу
Насељена места у Нишавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији